Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Avila
 Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Banja Luka
 Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Kaliningrad
 Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Mosca
 Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Oslo
 Cattedrale di Cristo Salvatore – chiesa a Užhorod

Pagine correlate
 Cattedrale di Cristo Re
 Cattedrale di Cristo